Miejscowości w USA:
 Goldsboro – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Caroline
 Goldsboro – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne
 Goldsboro – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
Gminy w USA:
 Goldsboro (ang. Goldsboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wayne